Безальтернативные выборы в Верховный Совет РСФСР V-го созыва прошли 1 марта 1959 года.

Предшествующие события 
Выборы в Верховный Совет РСФСР V-го созыва проходил в рамках продолжающийся хрущёвской оттепели и десталинизации. Параллельно шёл процесс легализации потребительских кредитов для покупки товаров длительного пользования, отменён налог на бездетность, а  хрущёвская антирелигиозная кампания находилась в самом разгаре своей деятельности.

Ход выборов 
Выборы в V-й созыв ВС РСФСР проходили согласно Положению о выборах в Верховный Совет РСФСР, утвержденного указом президиума Верховного совета РСФСР от 11 декабря 1950 года.

Галерея

Итог

Примечания 

1959 год в России
Выборы 1959 года
Россия
События 1 марта
Выборы в России
Март 1959 года